Муниципальное образование Комьянское — сельское поселение в составе Грязовецкого района Вологодской области.
Центр — деревня Хорошево.

Расположено на севере района. Граничит:
 на севере и северо-западе с Вологодским районом,
 на юго-западе и юге с Перцевским муниципальным образованием,
 на востоке с Сидоровским муниципальным образованием.

На территории сельского поселения расположены ботанический памятник природы Чагринская кедровая роща, строения бывшего Арсениево-Комельского монастыря.

История 
Первые упоминания о населённых пунктах на современной территории Комьянского муниципального образования относятся к XVII веку.

При образовании Грязовецкого района в 1929 году были созданы Шепяковский, Ведерковский, Нехотовский сельсоветы. В 1930 году Шепяковский сельсовет был переименован в Комьянский.

В годы существования Лежского района (1935—1954) Ведерковский и Нехотовский сельсоветы входили в его состав. В 1960 году они были объединены в Ведерковский.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Комьянского сельского поселения находились:
 Комьянский сельсовет с центром Хорошево, включавший 56 населённых пунктов (ОКАТО 19 224 840),
 Ведерковский сельсовет с центром Бушуиха, включавший 37 населённых пунктов.

16 января 2001 были упразднены деревни Власово, Золотово, Кунилово, Прилепка, Фомино, Ярыгино Комьянского сельсовета и Филяево Ведерковского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» было образовано Комьянское муниципальное образование, в состав которого вошли Комьянский и Ведерковский сельсоветы.

Экономика 
К началу 1930-х годов на территории Комьянского сельсовета были образоавны 7 колхозов. В послевоенные годы на всю страну прославились льнозаводы «Ударник» и «Аврора». В 1949 году 9 работников семеноводческих колхозов были удостоены звания Герой Социалистического Труда:
 Шевелев, Александр Иванович (род. 1919) — бригадир колхоза «Аврора»,
 Зязина, Ольга Васильевна (род. 1907) — председатель колхоза «Ударник»,
 Соболева, Анна Александровна (род. 1923) — звеньевая колхоза «Ударник»,
 Шевелев, Федор Андреевич (род. 1896) — председатель колхоза «Аврора»,
 Большакова, Анна Васильевна (род. 1914) — звеньевая колхоза «Ударник»,
 Чечулин, Михаил Григорьевич (род. 1894) — бригадир колхоза «Аврора»,
 Чечулина, Александра Николаевна — звеньевая колхоза,
 Колотилова, Мария Александровна (род. 1915) — звеньевая колхоза «Ударник»,
 Карзанова, Анна Александровна (род. 1909) — звеньевая колхоза «Ударник».

В 1970-80-е годы в деревне Хорошево активно велось строительство благоутсроенного жилья, в 1976 году была построена кирпичная школа, в 1980-х — Дом культуры с библиотекой и спортивным залом. В начале 1990-х — амбулатория.

На территории муниципального образования расположены Комьянская средняя общеобразовательная школа, совхозная средняя общеобразовательная школа. В Комьянской школе создан краеведческий музей. Работают 2 детских сада, амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 дома культуры, 3 библиотеки, физкультурно-оздоровительный центр, магазины.

Основное предприятие муниципального образования — племзавод-колхоз «Аврора», успешно развивающий молочное животноводство. В 2005 году оператор машинного доения племзавода Нина Владимировна Брусникова была удостоена звания Героя России «за проявленный героизм и самоотверженность при спасении от огня животноводческого комплекса и высокие достижения в труде».

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 86 населённых пунктов, в том числе
79 деревень,
3 жд станции,
2 посёлка,
2 села.

Населённые пункты, упразднённые 16 января 2001 года:

Примечания

Ссылки 
 Комьянское муниципальное образование на сайте администрации Грязовецкого района

Муниципальные образования Грязовецкого района
Сельские поселения Вологодской области